Cuny est un dérivé du mot allemand "König" signifiant "roi" et du mot suisse-allemand "Kühni" signifiant "le hardi" . 

Le mot peut désigner :

Religion catholique 
 Saint-Cuny ;
 Un ancien prénom de la fin du Moyen Âge, en lien avec Saint Quirin de Rome ;
 Une chapelle du  siècle (inventaire du patrimoine)  ;
 Une statue du  siècle (inventaire du patrimoine) .

Patronymes 
Cuny est notamment un patronyme répandu en Bretagne , en Lorraine , en Auvergne et en particulier dans les Vosges .

Plusieurs familles nobles de Lorraine ont porté ce nom ;
Famille noble de Prusse ;
Famille Cuny de la Verryère ;
Famille Cuny de Pierron. 
Plusieurs personnes de la liste ci-dessous font partie de la même famille (voir pages individuelles) : 
Alain Cuny (1908-1994), acteur français ; 
 Albert Cuny (1869-1947), linguiste français, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres fondée par Colbert  ;
 Charles Cuny (1811-1858), médecin, explorateur français (premier français à être parvenu à entrer dans le Kordofan et au Darfour) et ami de Gustave Flaubert ;
 Claude Cuny (1932-), ancien dirigeant du football français et expert pour l' Organisation des Nations unies pour le développement industriel  ;
 Claude François Cuny (1751-1827), colonel français de la Révolution et de l'Empire et Chevalier de la Légion d’honneur ;
 Édouard Cuny (1844-), général de brigade français ;
 Georges-Paul Cuny (1936-) écrivain français ;
 Gilles Cuny (1965-) paléontologue et chercheur français. Il est considéré comme une référence dans le domaine de l'ichtyologie. 
 Henry Cuny (1948-), diplomate et écrivain français, grand prix de la francophonie de l’Académie française (médaille de vermeil) pour l’ensemble de son œuvre ;
 Hilaire Cuny (1913-2003), écrivain et vulgarisateur scientifique français, prix Fabien de l'Académie française en 1971 ;
 Hubert Cuny (1932-1988), éditeur et généalogiste français ;
 Igor Cuny (1982-), patineur sur route français né à La Bresse dans les Vosges. Il compte huit titres de champion de France et onze podiums en coupe du monde ;
 Jacques Cuny, lieutenant général du comté de Ligny qui a repris la noblesse de sa mère le 18 juillet 1629 avec les armes de la famille “de Fleury”  ;
 Jean Cuny (actif dans le  du ), un prêtre et compositeur français de Verdun ;
 Jean Cuny (1925-1992), aviateur et écrivain français ;
 Jean Baptiste Cuny (1749-1826), colonel français de la Révolution et de l'Empire, membre de la noblesse d'Empire ;
 Joseph Fortuné Cuny (1773-1845), homme politique français ;
 Jean-Marie Cuny (1942-), auteur régionaliste lorrain ;
 Jean-Pierre Cuny (1930-2000), réalisateur, journaliste français, prix 7 d’or en 1987 pour le documentaire L’Aventure des plantes, et ami de Jean Giono ;
 Joseph Cuny (1780-1844), homme politique français, magistrat et substitut du procureur du roi ;
 Julien Cuny, directeur de création au siège social de Google en Californie pour la plateforme Stadia, et ancien producteur et directeur du développement transmédia (Comics, court-métrage, jeux vidéo) de la société Ubisoft Montréal ;
 Léon Cuny, général de brigade ;
 Léon-Philippe-Victor Cuny (1802-1877), artiste peintre français ;
 Louis Cuny (1902-1962), réalisateur français ;
 Maison Cuny-Mangin, XIXe siècle, une famille d'architectes, marbriers et sculpteurs. Leurs constructions sont inscrites à l’inventaire général du patrimoine culturel français ;
 Marie-Thérèse Cuny, écrivaine, scénariste, présentatrice de télévision et traductrice française ;
 Paul Cuny (1872-1925), homme politique français ;
Thomas Cuny, un journaliste de France Télévisions  ; 
 Victoria Cuny (Victoria Kayser, 1977-), pédagogue franco-canadienne, ethnomathématicienne, éducatrice scientifique, spécialiste du handicap sensoriel.

Sigle 
 CUNY (City University of New York) : l'université de la ville de New York ;
CUNY Graduate Center : l'école doctorale de l'université de la ville de New York, une branche de l'université de la ville de New York regroupant l'ensemble des programmes doctoraux.

Zoologie 
 Fissarena cuny, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Trochanteriidae.

Noms communs 
 Le cuny  est aussi l’appellation lyonnaise de l’onglet de bœuf, et on le retrouve à la carte de certains bouchons lyonnais.
 Le nom d'une rue à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine (92).
 Le nom d'une rue à Murviel-lès-Béziers (Hérault).
 La montagne de Cuny en Auvergne-Rhône-Alpes d'une altitude de 750 mètres .
 Le bois de Cuny (forêt) en Auvergne-Rhône-Alpes d'une altitude de 536 mètres .
 Le hameau de Cuny en Auvergne-Rhône-Alpes . 
 Le boulevard Paul-Cuny à Sélestat.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien